Скалице могу бити:

 Скалице (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Скалице (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република
 Скалице (Храдец Кралове), насељено мјесто у округу Храдец Кралове, Краловехрадечки крај, Чешка Република